deelneming (onderneming): mede-aandeelhouder in een onderneming
 Deelneming (strafrecht): mededader aan een strafbaar feit
 strafbare deelneming: deelneming in het Belgisch strafrecht
 deelneming die betuigd wordt bij een overlijden of een andere smart.